Sezon ekstraligi słoweńskiej w hokeju na lodzie rozegrany zostanie na przełomie 2019 i 2020 roku jako 29. sezon rozgrywek o mistrzostwo Słowenii w hokeju na lodzie. Organizatorem jest Słoweński Związek Hokeja na Lodzie. Zespoły będą rywalizowały równolegle z rozgrywkami Alps Hockey League oraz International Hockey League, w których również uczestniczą. Do rozgrywek przystąpi siedem drużyny. Obrońcą tytułu jest drużyna HD HS Olimpija Lublana.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpocznie się w 2019 roku, a zakończy w 2020 roku. Uczestniczyć w nim będzie siedem drużyny.

Play-off

Linki zewnętrzne 
 

Hokej na lodzie w Słowenii
2019 w hokeju na lodzie
2020 w hokeju na lodzie
2019 w Słowenii
2020 w Słowenii